Molbech är ett efternamn, som burits av bland andra:

 Christian Molbech (1783–1857), dansk historiker
 Christian Knud Frederik Molbech (1821–1888), dansk författare
 Oluf Christian Molbech (1860–1927), dansk författare